Dolgensee (slaw. für lang) ist der Name folgender Seen:

in Deutschland:
 Dolgensee (Märkische Höhe), See in Märkische Höhe, Brandenburg
 Dolgensee, anderer Name für Großer Storkower See, See bei Storkow (Mark), Brandenburg
 Dolgensee (Heidesee) (auch Trüber See), See in der Gemeinde Heidesee, Brandenburg
 Dolgensee, See in Oberuckersee, Brandenburg
 Dolgensee, See in Templin, Brandenburg
 Großer Dolgensee, See in Templin, Brandenburg
 Kleiner Dolgensee, See in Templin, Brandenburg

in Polen:
 Dolgensee, früherer Name des Jezioro Dołgie, See in Ostrowice, Woiwodschaft Westpommern
 Dolgensee, früherer Name des Jezioro Długie, See in Przechlewo, Woiwodschaft Pommern

für Schutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Dolgensee, im Landkreis Dahme-Spreewald

Siehe auch:
 Dolgener See
 Dollgensee, See bei Dollgen, Brandenburg